Imladris to:

w utworach J.R.R. Tolkiena sindarińska nazwa Rivendell
 Imladris – krakowski konwent miłośników fantastyki